Гродский — фамилия; имеет женскую форму Гродская.
 Гродский, Георгий Дмитриевич (1871—1943) — русский генерал-майор, профессор  Михайловской артиллерийской академии
 Гродский, Олег Георгиевич (1909—1975) — советский инженер, конструктор паровых турбин. Лауреат Ленинской премии.
 Гродская, Анна (род. 1954) — первая транссексуалка в Польше, которая была избрана в Сейм Республики Польша.

См. также 
 Гродский суд — судебный орган в Речи Посполитой, представлявший собой поветовый суд для шляхты, мещан и крестьян.